

Patronyme 

 Abderrahman Mahjoub (1929-2011), footballeur international puis entraîneur franco-marocain ;
 Jamal Mahjoub (1960-), écrivain britannique ;
 Javad Mahjoub (1991-), judoka iranien ;
 Mohamed Mahjoub (1924-1994), footballeur marocain ;
 , universitaire tunisien ;
 Mrad Mahjoub (1945 ou 1950-), entraîneur de football tunisien ;
 Rim Mahjoub (1966-), femme politique tunisienne ;
 Wafa Mahjoub (2001-), karatéka tunisienne.

Voir aussi 
 

Patronyme tunisien
Homonymie de patronyme